Bulkowo est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Bulkowo, dans le powiat de Płock
 du village de Bulkowo, chef-lieu de cette gmina